Antonio Stradivari (ca. 1644-1737), Italiaanse vioolbouwer
 Stradivari (spoorwegen), Europese internationale trein